Charles Cathcart peut désigner :
 Charles Cathcart (1721-1776), soldat et diplomate britannique ;
 Charles Allan Cathcart (1759–1788), homme politique britannique ;
 Charles Cathcart, 2e comte Cathcart (1783-1859), général de l'armée britannique, gouverneur général de la province du Canada (1845-1847) ;
 Charles Alan Andrew Cathcart, (1952-), pair écossais, membre conservateur de la Chambre des lords et chef du nom et des armoiries du clan Cathcart.